3362 км, 3362-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 3362 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 720020
 3362 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 851635